Röster i radio kan syfta på 

 Röster i radio (radioprogram) – ett radioprogram
 Röster i radio-TV – en tidning, som gavs ut av Radiotjänst/Sveriges Radio 1938-1992